Phylloporia är ett släkte av svampar. Phylloporia ingår i familjen Hymenochaetaceae, ordningen Hymenochaetales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Basidiesvampar
Phylloporia